Time  peut désigner :

Médias 

 Time est un magazine hebdomadaire d'information américain.
 Time est un groupe de presse bâti autour du succès du magazine.
 Time Warner est un conglomérat de médias créé par fusion de Time et de Warner Communications.

Sciences 
 time est une commande Unix qui chronomètre l'exécution d'un logiciel.

Toponymes 

 Time est une kommune de Norvège.
 Time est un hameau de l'Illinois (États-Unis).

Sigle 

 TiME (Titan Mare Explorer) est une mission spatiale d'exploration de la mer de la lune Titan.
 Top Industrial Managers for Europe (TIME) est un réseau d'échange international entre universités.

Œuvres

Cinéma et télévision 

 Time est un film sud-coréen de 2006 réalisé par Kim Ki-duk.
 Time est un film documentaire de 2020 réalisé par Garrett Bradley.
 Time est un épisode de la série télévisée Doctor Who.
 Time est un épisode de la série télévisée Stargate Universe.

Musique

Groupe 

 The Time est un groupe de funk américain.

Comédie musicale 

  est une comédie musicale écrite par Dave Clark et David Soames.

Chanson 

 Time est une chanson de Pink Floyd parue en 1973 ;
 Time est une chanson de David Bowie parue en 1973 ;
 Time est une chanson d'Izabo qui représente Israël à l'Eurovision 2012 ;
 The Time (Dirty Bit) est une chanson des Black Eyed Peas parue en 2010 ;
 Time est une chanson d'Uzari et Maïmouna qui représente la Biélorussie au Concours Eurovision de la chanson 2015 ;

 Time est une chanson d'O.Torvald qui représente l'Ukraine au Concours Eurovision de la chanson 2017.

Album 

 Time est un album d'Electric Light Orchestra paru en 1981 ;
 Time est un album du groupe Mercyful Fate paru en 1994 ;
 Time est un album de Fleetwood Mac paru en 1995 ;
 Time est un album de Steeleye Span paru en 1996 ;
 Time est un album de Lionel Richie paru en 1998 ;
 Time est un album de Steve Howe paru en 2011 ;
 Time est un album de Mikky Ekko paru en 2015 ;
 The Time est un album de The Time paru en 1981 ;
 Time est un album de Gillian Welch, paru en 2001.

Écrit 

 Time, une bande dessinée de xkcd sortie en 2013.

Entreprise 

 Time est un fabricant français de vélo de course et de matériel haut de gamme.

Voir aussi 

 
 , un appareil pour mesurer le temps
Acronyme
Homonymie de titre
Homonymie d'acronyme